Tanay – municipalità delle Filippine nella Provincia di Rizal
 Tanay – comune della Francia nel Dipartimento della Côte-d'Or